Залізо — проста речовина, утворена хімічним елементом Ферум (Fe) (від  — «залізо»).
 «Залізо» — сленгове іменування апаратного забезпечення, фізичної частини ЕОМ.

Примітки